Dit is een lijst van planetoïden 25001-25100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (25001) Pacheco || 1998 OW6|| 31 juli 1998 || A. López
|-
| (25002) - || 1998 OP7|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (25003) - || 1998 OZ8|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (25004) - || 1998 OF10|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (25005) - || 1998 OU12|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (25006) - || 1998 OD13|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (25007) - || 1998 PJ || 5 augustus 1998 || Kleť
|-
| (25008) - || 1998 PL || 8 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (25009) - || 1998 PG1|| 15 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (25010) - || 1998 PL1|| 14 augustus 1998 || A. López, R. Pacheco
|-
| (25011) - || 1998 PP1|| 13 augustus 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25012) - || 1998 QC || 17 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (25013) - || 1998 QR || 17 augustus 1998 || Kleť
|-
| (25014) - || 1998 QT || 18 augustus 1998 || M. Bœuf
|-
| (25015) - || 1998 QN2|| 19 augustus 1998 || NEAT
|-
| (25016) - || 1998 QJ4|| 18 augustus 1998 || J. Broughton
|-
| (25017) - || 1998 QG6|| 24 augustus 1998 || ODAS
|-
| (25018) - || 1998 QN6|| 24 augustus 1998 || ODAS
|-
| (25019) - || 1998 QO10|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25020) - || 1998 QY13|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25021) - || 1998 QV17|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25022) - || 1998 QK18|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25023) - || 1998 QA19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25024) - || 1998 QL19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25025) - || 1998 QW20|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25026) - || 1998 QF23|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25027) - || 1998 QN25|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25028) - || 1998 QL26|| 25 augustus 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (25029) Ludwighesse || 1998 QO28|| 26 augustus 1998 || P. G. Comba
|-
| (25030) - || 1998 QL29|| 22 augustus 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25031) - || 1998 QM30|| 23 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (25032) - || 1998 QV31|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25033) - || 1998 QM32|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25034) - || 1998 QS32|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25035) - || 1998 QN33|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25036) - || 1998 QT36|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25037) - || 1998 QC37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25038) - || 1998 QK37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25039) - || 1998 QF38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25040) - || 1998 QF40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25041) - || 1998 QX40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25042) - || 1998 QN42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25043) - || 1998 QQ42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25044) - || 1998 QE43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25045) - || 1998 QU43|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25046) - || 1998 QK44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25047) - || 1998 QN44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25048) - || 1998 QJ45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25049) - || 1998 QS45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25050) - || 1998 QN50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25051) - || 1998 QE53|| 20 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (25052) - || 1998 QG54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (25053) - || 1998 QB55|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (25054) - || 1998 QN55|| 26 augustus 1998 || ODAS
|-
| (25055) - || 1998 QM57|| 30 augustus 1998 || Spacewatch
|-
| (25056) - || 1998 QP57|| 30 augustus 1998 || Spacewatch
|-
| (25057) - || 1998 QW62|| 30 augustus 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (25058) Shanegould || 1998 QO63|| 25 augustus 1998 || J. Broughton
|-
| (25059) - || 1998 QA69|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25060) - || 1998 QP69|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25061) - || 1998 QQ69|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25062) - || 1998 QH71|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25063) - || 1998 QV74|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25064) - || 1998 QN85|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25065) - || 1998 QW85|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25066) - || 1998 QN86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25067) - || 1998 QW86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25068) - || 1998 QV88|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25069) - || 1998 QF89|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25070) - || 1998 QY90|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25071) - || 1998 QN92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25072) - || 1998 QB93|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25073) - || 1998 QM94|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25074) - || 1998 QF96|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25075) - || 1998 QK98|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25076) - || 1998 QM98|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25077) - || 1998 QJ99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (25078) - || 1998 QV99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (25079) - || 1998 QU103|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (25080) - || 1998 QX103|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (25081) - || 1998 QR108|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (25082) Williamhodge || 1998 RP1|| 15 september 1998 || P. G. Comba
|-
| (25083) - || 1998 RV1|| 14 september 1998 || CSS
|-
| (25084) - || 1998 RP5|| 15 september 1998 || LONEOS
|-
| (25085) - || 1998 RM6|| 14 september 1998 || LONEOS
|-
| (25086) - || 1998 RU8|| 13 september 1998 || Spacewatch
|-
| (25087) - || 1998 RK17|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25088) - || 1998 RR19|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25089) - || 1998 RN25|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25090) - || 1998 RA39|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25091) - || 1998 RH41|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25092) - || 1998 RV42|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25093) - || 1998 RO45|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25094) - || 1998 RF46|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25095) - || 1998 RT46|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25096) - || 1998 RW46|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25097) - || 1998 RK47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25098) - || 1998 RQ47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25099) - || 1998 RS47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (25100) - || 1998 RY47|| 14 september 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten